Existuje více nositelů příjmení Numminen:

 Kalevi Numminen (* 1940) – finský lední hokejista a trenér
 Teemu Numminen (* 1973) – finský lední hokejista
 Teppo Numminen (* 1968) – finský lední hokejista

Externí odkazy